Paiațe  (în ) se poate referi la:

 Muzică
 1892 Paiațe – operă scrisă și compusă de compozitorul italian Ruggero Leoncavallo

 Film
 1915 Paiațe (I Pagliacci) – film italian mut, bazat pe opera omonimă, regia Francesco Bertolini
 1923 Paiațe (I Pagliacci) – film britanic mut, bazat pe opera omonimă, regia G. B. Samuelson și S. W. Smith
 1931 Paiațe (Pagliacci) – film american vorbit în italiană, bazat pe opera omonimă, regia Joe W. Coffman
 1936 Paiațe (Pagliacci) – film britano-italian, bazat pe opera omonimă, regia Karl Grune 
 1948 Paiațe (Pagliacci) – film italian, bazat pe opera omonimă, regia  Mario Costa
 1982 Paiațe (Pagliacci) – film italian, bazat pe opera omonimă, regia Franco Zeffirelli